Slovo Radegast může mít více významů:

 Radegast – slovanský bůh který byl ctěn kmenem Ratarů
 Radegast (socha) – socha tohoto boha vytvořená sochařem Albínem Poláškem
 Radegast (pivo) – značka českého piva, vyráběného Pivovarem Radegast
 Radegast (Moravskoslezské Beskydy) – hora na Radhošťském hřbetu
 Radegast (hudební skupina) – hardcorová skupina založená roku 1981 Milanem Jonštou
 Radegast (album) – zlaté album hardrockové skupiny Citron z roku 1988
 Radegast (obec) – městečko v Sasku-Anhaltsku
 Radegast (řeka) – řeka v Meklenbursku
 Radegast (památník) – památník válečných obětí na místě bývalé železniční zastávky Łódź Radogoszcz
 Radegast (planetka) – planetka č. 2581, objevená r. 1980 Z. Vávrovou
 Radegast – jiný název Riedigostu, hradiště slovanských Ratarů v Meklenbursku-Předním Pomořansku
 Radegast (jméno) – křestní jméno pobaltského původu
 Radegast Parolek

Podobné výrazy 
 Radagast – literární postava z Pána prstenů J. R. R. Tolkiena
 Radogost – polský vrchol (398 m n. m.)
 Radagaisus – gótský král

Externí odkazy